India
 Sikanderpur – città del distretto di Ballia, Uttar Pradesh
 Sikanderpur – città del distretto di Kannauj, Uttar Pradesh